Plains kan syfta på:

Plains, Georgia, USA
Plains, Kalifornien, USA
Plains, Kansas, USA
Plains, Montana, USA
Plains, Skottland, Skottland
Plains, Texas, USA
The Plains, Ohio, USA
Plains Township, Pennsylvania

Se även
 The Plains